Rydzówka ist der Name

 dreier Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Rydzówka (Branieweo), Dorf im Powiat Braniewski
 Rydzówka (Pasłęk), Dorf im Powiat Elbląski, bis 1945: Kalthof, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Rydzówka (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, bis 1945: Rehsau, Kreis Angerburg, Ostpreußen

 eines Sees in der Wojewodschaft Ermland-Masuren:
 Rydzówka (See) im Powiat Węgorzewo, bis 1945: Rehsauer See, Kreis Angerburg, Ostpreußen

Siehe auch: Rydzówka Mała